Jméno Slavice nese více sídel:

 Slavice (Horní Kozolupy) – část obce Horní Kozolupy v okrese Tachov
 Slavice (Licibořice) – část obce Licibořice v okrese Chrudim
 Slavice (Třebíč) – část města Třebíč v okrese Třebíč

Slavice též může být:
 samička slavíka tmavého nebo obecného
 zpěvačka, vítězka v anketě popularity Zlatý slavík či Český slavík

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno